Де Брёйне — фамилия:
 Де Брёйне, Кевин — бельгийский футболист
 Де Брёйне, Ян — нидерландский офицер-артиллерист